

Geografia 
 Filippine
Lakewood – municipalità nella Provincia di Zamboanga del Sur
 Stati Uniti d'America
Lakewood – città della Contea di Los Angeles, California
Lakewood – census-designated place della Contea di Sumter, Carolina del Sud
Lakewood – città della Contea di Jefferson, Colorado
Lakewood – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
Lakewood – township della Contea di Ocean, New Jersey
Lakewood – città della Contea di Cuyahoga, Ohio
Lakewood – città della Contea di Davidson, Tennessee
Lakewood – città della Contea di Pierce, Washington
Lakewood – città della Contea di Oconto, Wisconsin

Musica 
Lakewood Guitars – fabbricante tedesco di chitarre